Di seguito una lista di asteroidi dal numero 569001 al 570000 con data di scoperta e scopritore.

560001-560100 

|-
| 569001 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569002 - ||  || 4 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 569003 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 569004 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569005 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 569006 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 569007 - ||  || 9 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 569008 - ||  || 11 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 569009 - ||  || 11 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 569010 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569011 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569012 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569013 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569014 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569015 - ||  || 29 gennaio 2014 || Spacewatch
|-
| 569016 - ||  || 9 marzo 2005 || CSS
|-
| 569017 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569018 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569019 - ||  || 30 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569020 - ||  || 1º dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 569021 - ||  || 10 agosto 2012 || Spacewatch
|-
| 569022 - ||  || 11 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569023 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569024 - ||  || 7 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569025 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569026 - ||  || 8 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569027 - ||  || 3 marzo 2005 || CSS
|-
| 569028 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569029 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 569030 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569031 - ||  || 1º maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569032 - ||  || 19 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 569033 - ||  || 7 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 569034 - ||  || 28 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 569035 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569036 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569037 - ||  || 17 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569038 - ||  || 17 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 569039 - ||  || 11 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 569040 - ||  || 27 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569041 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569042 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569043 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569044 - ||  || 18 marzo 2005 || CSS
|-
| 569045 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569046 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569047 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 569048 - ||  || 22 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569049 - ||  || 11 marzo 2005 || LONEOS
|-
| 569050 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569051 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569052 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569053 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569054 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 569055 - ||  || 7 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569056 - ||  || 7 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569057 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 569058 - ||  || 10 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569059 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 569060 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 569061 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 569062 - ||  || 14 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 569063 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569064 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 569065 - ||  || 13 marzo 2005 || Siding Spring Survey
|-
| 569066 - ||  || 10 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 569067 - ||  || 10 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 569068 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569069 - ||  || 10 aprile 2005 || Kitt Peak
|-
| 569070 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569071 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 569072 - ||  || 17 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569073 - ||  || 14 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569074 - ||  || 11 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 569075 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569076 - ||  || 8 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569077 - ||  || 15 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569078 - ||  || 14 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569079 - ||  || 17 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569080 - ||  || 19 settembre 1995 || Spacewatch
|-
| 569081 - ||  || 26 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569082 - ||  || 6 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569083 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569084 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 569085 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569086 - ||  || 14 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 569087 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569088 - ||  || 2 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569089 - ||  || 4 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569090 - ||  || 30 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 569091 - ||  || 4 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 569092 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 569093 - ||  || 30 aprile 2005 || CINEOS
|-
| 569094 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 569095 - ||  || 7 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 569096 - ||  || 4 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569097 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569098 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569099 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 569100 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|}

569101-569200 

|-
| 569101 - ||  || 4 maggio 2005 || Kitt Peak
|-
| 569102 - ||  || 4 maggio 2005 || Kitt Peak
|-
| 569103 - ||  || 8 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 569104 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569105 - ||  || 1º febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569106 - ||  || 10 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569107 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 569108 - ||  || 16 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 569109 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 569110 - ||  || 13 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 569111 - ||  || 17 marzo 2005 || CSS
|-
| 569112 - ||  || 4 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 569113 - ||  || 7 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 569114 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569115 - ||  || 7 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569116 - ||  || 4 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 569117 - ||  || 15 febbraio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569118 - ||  || 12 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 569119 - ||  || 20 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 569120 - ||  || 14 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569121 - ||  || 5 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 569122 - ||  || 21 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569123 - ||  || 8 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569124 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569125 - ||  || 4 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 569126 - ||  || 3 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 569127 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569128 - ||  || 3 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 569129 - ||  || 4 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 569130 - ||  || 8 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569131 - ||  || 11 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 569132 - ||  || 12 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 569133 - ||  || 8 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 569134 - ||  || 15 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569135 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569136 - ||  || 31 luglio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 569137 - ||  || 13 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569138 - ||  || 16 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569139 - ||  || 1º giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 569140 - ||  || 19 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 569141 - ||  || 14 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569142 - ||  || 4 giugno 2005 || LINEAR
|-
| 569143 - ||  || 20 maggio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569144 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 569145 - ||  || 29 giugno 2005 || NEAT
|-
| 569146 - ||  || 29 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 569147 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 569148 - ||  || 30 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 569149 - ||  || 1º luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569150 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569151 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 569152 - ||  || 4 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569153 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569154 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569155 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569156 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569157 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569158 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569159 - ||  || 18 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569160 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569161 - ||  || 3 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569162 - ||  || 5 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569163 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569164 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569165 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569166 - ||  || 14 giugno 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569167 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569168 - ||  || 6 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569169 - ||  || 7 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569170 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569171 - ||  || 7 luglio 2005 || Mauna Kea
|-
| 569172 - ||  || 7 luglio 2005 || Mauna Kea
|-
| 569173 - ||  || 7 luglio 2005 || Mauna Kea
|-
| 569174 - ||  || 15 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569175 - ||  || 7 luglio 2005 || Mauna Kea
|-
| 569176 - ||  || 12 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569177 - ||  || 18 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 569178 - ||  || 17 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 569179 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569180 - ||  || 15 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569181 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 569182 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 569183 - ||  || 30 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 569184 - ||  || 9 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569185 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 569186 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569187 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569188 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569189 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569190 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569191 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569192 - ||  || 23 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 569193 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569194 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569195 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569196 - ||  || 10 agosto 2005 || Mauna Kea
|-
| 569197 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569198 - ||  || 17 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 569199 - ||  || 13 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 569200 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|}

569201-569300 

|-
| 569201 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569202 - ||  || 26 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569203 - ||  || 3 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 569204 - ||  || 8 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 569205 - ||  || 8 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 569206 - ||  || 9 agosto 2005 || Cerro Tololo
|-
| 569207 - ||  || 25 agosto 2005 || Boattini, A.
|-
| 569208 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569209 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569210 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569211 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569212 - ||  || 27 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569213 - ||  || 28 agosto 2005 || St. Veran
|-
| 569214 - ||  || 28 agosto 2005 || St. Veran
|-
| 569215 - ||  || 31 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569216 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569217 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569218 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569219 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569220 - ||  || 8 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 569221 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569222 - ||  || 29 agosto 2005 || Jarnac
|-
| 569223 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569224 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569225 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569226 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569227 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569228 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569229 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569230 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569231 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569232 - ||  || 6 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569233 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569234 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569235 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569236 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569237 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569238 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569239 - ||  || 23 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 569240 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569241 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569242 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569243 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569244 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569245 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569246 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569247 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569248 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569249 - ||  || 26 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569250 - ||  || 12 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569251 - ||  || 29 luglio 2005 || NEAT
|-
| 569252 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569253 - ||  || 26 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569254 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569255 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569256 - ||  || 8 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569257 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569258 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569259 - ||  || 25 dicembre 2006 || CSS
|-
| 569260 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569261 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569262 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569263 - ||  || 9 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 569264 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569265 - ||  || 22 novembre 2006 || CSS
|-
| 569266 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569267 - ||  || 8 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 569268 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569269 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569270 - ||  || 28 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569271 - ||  || 10 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 569272 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569273 - ||  || 10 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 569274 - ||  || 9 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 569275 - ||  || 17 settembre 2012 || Spacewatch
|-
| 569276 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569277 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569278 - ||  || 17 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569279 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569280 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569281 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569282 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569283 - ||  || 29 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569284 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569285 - ||  || 31 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569286 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569287 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569288 - ||  || 3 settembre 2005 || Bickel, W.
|-
| 569289 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569290 - ||  || 10 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 569291 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 569292 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569293 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569294 - ||  || 20 novembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 569295 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569296 - ||  || 11 luglio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569297 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569298 - ||  || 3 settembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 569299 - ||  || 3 settembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 569300 - ||  || 3 settembre 2005 || Mauna Kea
|}

569301-569400 

|-
| 569301 - ||  || 3 settembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 569302 - ||  || 21 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 569303 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 569304 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 569305 - ||  || 1º settembre 2005 || NEAT
|-
| 569306 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569307 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 569308 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569309 - ||  || 20 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569310 - ||  || 1º settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 569311 - ||  || 14 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569312 - ||  || 18 novembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 569313 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569314 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569315 - ||  || 18 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569316 - ||  || 13 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569317 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569318 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569319 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569320 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569321 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569322 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569323 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569324 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 569325 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569326 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569327 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569328 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569329 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569330 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569331 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569332 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569333 - ||  || 30 agosto 2005 || LINEAR
|-
| 569334 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569335 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569336 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569337 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569338 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569339 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569340 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569341 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569342 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569343 - ||  || 26 settembre 2005 || NEAT
|-
| 569344 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569345 - ||  || 8 settembre 2005 || LINEAR
|-
| 569346 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569347 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569348 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569349 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569350 - ||  || 29 settembre 2005 || LONEOS
|-
| 569351 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569352 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569353 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569354 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569355 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569356 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569357 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569358 - ||  || 30 settembre 2005 || NEAT
|-
| 569359 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569360 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569361 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569362 - ||  || 13 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569363 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569364 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569365 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569366 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569367 - ||  || 27 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 569368 - ||  || 31 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569369 - ||  || 1º ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569370 - ||  || 1º ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569371 - ||  || 25 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 569372 - ||  || 26 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 569373 - ||  || 1º ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569374 - ||  || 17 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 569375 - ||  || 1º ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569376 - ||  || 27 settembre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569377 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569378 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569379 - ||  || 23 settembre 2005 || CSS
|-
| 569380 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569381 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569382 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569383 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 569384 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 569385 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569386 - ||  || 28 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569387 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 569388 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569389 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569390 - ||  || 23 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 569391 - ||  || 11 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569392 - ||  || 26 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569393 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569394 - ||  || 29 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 569395 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569396 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569397 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569398 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569399 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569400 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|}

569401-569500 

|-
| 569401 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569402 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569403 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569404 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569405 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569406 - ||  || 24 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569407 - ||  || 3 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569408 - ||  || 5 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569409 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 569410 - ||  || 11 settembre 2005 || Jarnac
|-
| 569411 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569412 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569413 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569414 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569415 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569416 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569417 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569418 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569419 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569420 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569421 - ||  || 27 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569422 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569423 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569424 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569425 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569426 - ||  || 17 luglio 2004 || Cerro Tololo
|-
| 569427 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569428 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569429 - ||  || 6 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569430 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569431 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569432 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569433 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569434 - ||  || 8 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569435 - ||  || 29 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569436 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569437 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569438 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569439 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569440 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 569441 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569442 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569443 - ||  || 9 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569444 - ||  || 5 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569445 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569446 - ||  || 3 settembre 2005 || NEAT
|-
| 569447 - ||  || 19 settembre 1993 || Spacewatch
|-
| 569448 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569449 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569450 - ||  || 23 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569451 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569452 - ||  || 30 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 569453 - ||  || 29 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 569454 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569455 - ||  || 10 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569456 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 569457 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569458 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569459 - ||  || 20 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569460 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569461 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569462 - ||  || 13 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569463 - ||  || 28 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 569464 - ||  || 13 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569465 - ||  || 13 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569466 - ||  || 7 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569467 - ||  || 11 agosto 2008 || OAM Observatory
|-
| 569468 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569469 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569470 - ||  || 8 agosto 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 569471 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 569472 - ||  || 30 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 569473 - ||  || 21 dicembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569474 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569475 - ||  || 29 agosto 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569476 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 569477 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569478 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569479 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569480 - ||  || 4 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569481 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569482 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569483 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569484 Irisdement ||  || 26 ottobre 2005 || Merlin, J.-C.
|-
| 569485 - ||  || 22 ottobre 2005 || Birtwhistle, P.
|-
| 569486 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569487 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569488 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569489 - ||  || 23 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569490 - ||  || 25 settembre 2005 || NEAT
|-
| 569491 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569492 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569493 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569494 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569495 - ||  || 25 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 569496 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569497 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569498 - ||  || 1º giugno 2003 || Buie, M. W., Meech, K. J.
|-
| 569499 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569500 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|}

569501-569600 

|-
| 569501 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569502 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569503 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569504 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569505 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569506 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569507 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569508 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569509 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569510 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569511 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569512 - ||  || 22 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 569513 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569514 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569515 - ||  || 22 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569516 - ||  || 26 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 569517 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569518 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569519 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569520 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569521 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569522 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569523 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569524 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569525 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569526 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569527 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569528 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569529 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569530 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569531 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569532 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569533 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569534 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569535 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569536 - ||  || 25 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569537 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569538 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569539 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569540 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569541 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569542 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569543 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569544 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569545 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569546 - ||  || 30 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569547 - ||  || 10 ottobre 2005 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 569548 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569549 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569550 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569551 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569552 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569553 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569554 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569555 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569556 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569557 - ||  || 2 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569558 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569559 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569560 - ||  || 11 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569561 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569562 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569563 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569564 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569565 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569566 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569567 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569568 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569569 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569570 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569571 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569572 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569573 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569574 - ||  || 26 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 569575 - ||  || 28 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569576 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569577 - ||  || 10 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 569578 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569579 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569580 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569581 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569582 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569583 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569584 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569585 - ||  || 27 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 569586 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 569587 - ||  || 24 ottobre 2005 || NEAT
|-
| 569588 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569589 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569590 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569591 - ||  || 14 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 569592 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569593 - ||  || 14 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 569594 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569595 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 569596 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 569597 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569598 - ||  || 30 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569599 - ||  || 1º ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569600 - ||  || 27 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|}

569601-569700 

|-
| 569601 - ||  || 1º novembre 2005 || CSS
|-
| 569602 - ||  || 27 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569603 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569604 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569605 - ||  || 29 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569606 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569607 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569608 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569609 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569610 - ||  || 29 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569611 - ||  || 30 marzo 2003 || Buie, M. W., Jordan, A. B.
|-
| 569612 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569613 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569614 - ||  || 27 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569615 - ||  || 17 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569616 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569617 - ||  || 12 novembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569618 - ||  || 1º aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569619 - ||  || 10 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 569620 - ||  || 16 agosto 2009 || Bickel, W.
|-
| 569621 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569622 - ||  || 14 ottobre 2009 || CSS
|-
| 569623 - ||  || 25 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 569624 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569625 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569626 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569627 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 569628 - ||  || 24 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 569629 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 569630 - ||  || 20 marzo 2007 || CSS
|-
| 569631 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569632 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569633 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569634 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569635 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569636 - ||  || 22 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569637 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569638 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569639 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569640 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569641 - ||  || 6 novembre 2005 || Ferrando, R., Ferrando, M.
|-
| 569642 - ||  || 1º novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569643 - ||  || 26 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 569644 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569645 - ||  || 1º novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569646 - ||  || 24 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569647 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569648 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569649 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569650 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569651 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569652 - ||  || 2 settembre 2005 || NEAT
|-
| 569653 - ||  || 4 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569654 - ||  || 5 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569655 - ||  || 1º settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569656 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569657 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569658 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569659 - ||  || 6 novembre 2005 || LINEAR
|-
| 569660 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569661 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569662 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569663 - ||  || 26 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569664 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569665 - ||  || 25 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569666 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 569667 - ||  || 29 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569668 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569669 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569670 - ||  || 27 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569671 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569672 - ||  || 27 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569673 - ||  || 1º dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569674 - ||  || 23 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569675 - ||  || 29 settembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569676 - ||  || 30 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569677 - ||  || 26 ottobre 2005 || SDSS Collaboration
|-
| 569678 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 569679 - ||  || 20 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 569680 - ||  || 24 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 569681 - ||  || 1º ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569682 - ||  || 9 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569683 - ||  || 1º novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569684 - ||  || 4 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569685 - ||  || 28 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569686 - ||  || 19 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 569687 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 569688 - ||  || 1º novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569689 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569690 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569691 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569692 - ||  || 22 marzo 2014 || Calar Alto
|-
| 569693 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 569694 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569695 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 569696 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569697 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569698 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569699 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569700 - ||  || 1º novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

569701-569800 

|-
| 569701 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569702 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569703 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569704 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569705 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569706 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569707 - ||  || 3 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569708 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569709 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569710 - ||  || 10 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569711 - ||  || 28 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569712 - ||  || 30 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569713 - ||  || 27 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569714 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569715 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569716 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569717 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569718 - ||  || 4 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569719 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569720 - ||  || 25 novembre 2005 || Birtwhistle, P.
|-
| 569721 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569722 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569723 - ||  || 26 agosto 2000 || Millis, R. L., Wasserman, L. H.
|-
| 569724 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569725 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569726 - ||  || 26 gennaio 2003 || NEAT
|-
| 569727 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569728 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569729 - ||  || 25 ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 569730 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569731 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569732 - ||  || 10 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569733 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569734 - ||  || 22 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569735 - ||  || 1º ottobre 2005 || CSS
|-
| 569736 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569737 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569738 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569739 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569740 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569741 - ||  || 11 ottobre 2005 || Cat, P. D.
|-
| 569742 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569743 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569744 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569745 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569746 - ||  || 5 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569747 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569748 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569749 - ||  || 25 novembre 2005 || CSS
|-
| 569750 - ||  || 20 novembre 2005 || NEAT
|-
| 569751 - ||  || 28 novembre 2005 || NEAT
|-
| 569752 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569753 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569754 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569755 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569756 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569757 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569758 - ||  || 29 gennaio 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 569759 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569760 - ||  || 27 ottobre 2005 || CSS
|-
| 569761 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569762 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569763 - ||  || 28 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569764 - ||  || 29 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569765 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569766 - ||  || 21 novembre 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 569767 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569768 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569769 - ||  || 4 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 569770 - ||  || 15 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 569771 - ||  || 9 novembre 2005 || CSS
|-
| 569772 - ||  || 21 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569773 - ||  || 7 dicembre 2005 || CSS
|-
| 569774 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569775 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569776 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569777 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569778 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569779 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569780 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569781 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569782 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569783 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569784 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569785 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569786 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569787 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569788 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569789 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569790 - ||  || 3 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569791 - ||  || 10 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569792 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569793 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569794 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569795 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569796 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569797 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569798 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569799 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569800 - ||  || 2 dicembre 2005 || CSS
|}

569801-569900 

|-
| 569801 - ||  || 1º dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 569802 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 569803 - ||  || 1º dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 569804 - ||  || 28 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 569805 - ||  || 11 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569806 - ||  || 6 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569807 - ||  || 12 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569808 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 569809 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569810 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569811 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569812 - ||  || 7 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569813 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 569814 - ||  || 1º dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569815 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569816 - ||  || 5 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 569817 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569818 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 569819 - ||  || 26 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 569820 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569821 - ||  || 9 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 569822 - ||  || 17 settembre 1996 || Spacewatch
|-
| 569823 - ||  || 26 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569824 - ||  || 28 settembre 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 569825 - ||  || 22 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 569826 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569827 - ||  || 2 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 569828 - ||  || 16 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569829 - ||  || 1º ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 569830 - ||  || 30 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569831 - ||  || 3 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 569832 - ||  || 13 ottobre 2010 || Bickel, W.
|-
| 569833 - ||  || 24 agosto 2017 || Pan-STARRS 1
|-
| 569834 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569835 - ||  || 4 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569836 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569837 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569838 - ||  || 4 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 569839 - ||  || 13 settembre 2013 || CSS
|-
| 569840 - ||  || 12 aprile 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 569841 - ||  || 16 gennaio 2018 || Pan-STARRS 1
|-
| 569842 - ||  || 1º dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569843 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569844 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 569845 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569846 - ||  || 5 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569847 - ||  || 22 dicembre 2005 || CSS
|-
| 569848 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569849 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569850 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569851 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569852 - ||  || 28 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569853 - ||  || 23 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569854 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569855 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569856 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569857 - ||  || 4 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569858 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569859 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569860 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569861 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569862 - ||  || 1º novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569863 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569864 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569865 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569866 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569867 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569868 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569869 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569870 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569871 - ||  || 29 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569872 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569873 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569874 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569875 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569876 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569877 - ||  || 26 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569878 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569879 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569880 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569881 - ||  || 1º dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569882 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569883 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569884 - ||  || 30 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569885 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569886 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569887 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569888 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569889 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569890 - ||  || 29 dicembre 2005 || CSS
|-
| 569891 - ||  || 1º dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569892 - ||  || 29 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569893 - ||  || 29 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 569894 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569895 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569896 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569897 - ||  || 24 dicembre 2005 || LINEAR
|-
| 569898 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569899 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569900 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|}

569901-570000 

|-
| 569901 - ||  || 6 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569902 - ||  || 31 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569903 - ||  || 1º dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569904 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569905 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569906 - ||  || 31 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569907 - ||  || 21 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569908 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569909 - ||  || 19 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 569910 - ||  || 28 settembre 2001 || NEAT
|-
| 569911 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569912 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569913 - ||  || 28 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569914 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 569915 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569916 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569917 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569918 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569919 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569920 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569921 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569922 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569923 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569924 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569925 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569926 - ||  || 4 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569927 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569928 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569929 - ||  || 26 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569930 - ||  || 30 luglio 2003 || NEAT
|-
| 569931 - ||  || 4 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569932 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569933 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569934 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569935 - ||  || 18 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 569936 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569937 - ||  || 25 dicembre 2005 || LONEOS
|-
| 569938 - ||  || 10 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 569939 - ||  || 12 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569940 - ||  || 20 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569941 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569942 - ||  || 25 settembre 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 569943 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569944 - ||  || 25 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569945 - ||  || 31 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569946 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569947 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569948 - ||  || 2 gennaio 2006 || CSS
|-
| 569949 - ||  || 4 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569950 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569951 - ||  || 6 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569952 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569953 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 569954 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569955 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569956 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569957 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569958 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 569959 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569960 - ||  || 5 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569961 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569962 - ||  || 8 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569963 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569964 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569965 - ||  || 24 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 569966 - ||  || 14 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569967 - ||  || 5 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569968 - ||  || 6 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569969 - ||  || 9 gennaio 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 569970 - ||  || 14 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 569971 - ||  || 10 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569972 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 569973 - ||  || 17 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 569974 - ||  || 10 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569975 - ||  || 10 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569976 - ||  || 7 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569977 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569978 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569979 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569980 - ||  || 25 gennaio 2006 || Sarneczky, K.
|-
| 569981 - ||  || 2 dicembre 2005 || Wasserman, L. H., Millis, R. L.
|-
| 569982 - ||  || 25 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 569983 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 569984 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569985 - ||  || 22 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569986 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569987 - ||  || 20 gennaio 2006 || NEAT
|-
| 569988 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569989 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569990 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569991 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569992 - ||  || 25 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569993 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569994 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569995 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 569996 - ||  || 26 gennaio 2006 || CSS
|-
| 569997 - ||  || 30 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 569998 - ||  || 27 gennaio 2006 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 569999 - ||  || 25 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 570000 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|}

Collegamenti esterni 

 

0569001